Eberhard Weise – bobbista tedesco
 Konrad Weise – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale
 Ottokar Weise – velista tedesco